Голый среди волков ():

 «» (на русском языке издавался как «В волчьей пасти» и «Голые среди волков») — роман Бруно Апица 1958 года. 
 «Голый среди волков» — восточногерманский фильм 1963 года, экранизация романа.
 «» — немецкий телефильм 2015 года, экранизация романа.